Before I Wake ist der Titel folgender Werke:

 Before I Wake, Alternativtitel von Das Kartenhaus, US-amerikanischer Film von Michael Lessac (1993)
 Before I Wake (1955), britischer Film von Albert S. Rogell 
 Before I Wake (2016), US-amerikanischer Film von Mike Flanagan 
 Tupac Shakur: Before I Wake…, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Sean Long (2001)